Count signifie « comte » en anglais.

Il peut désigner :
Count Basie, un musicien de jazz américain.
Charlot et le Comte (The Count), un film américain de Charlie Chaplin sorti en 1916.
The Count, un jeu vidéo sorti en 1979.